Martin Fourcade, francoski biatlonec * 14. september 1988, Perpignan, Francija.

Življenjepis 
Martin Fourcade prihaja iz Pirenejev, doma je tik ob Font Romeuu.

Dosežki

Olimpijske igre

Svetovno prvenstvo

Svetovni pokal

Sklici

Zunanje povezave 

 

Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2010
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Francijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Francijo
Francoski biatlonci
Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2018